El mango africà (Irvingia gabonensis) és una espècie fanerògama de la família Irvingiaceae.

Descripció 
És un arbre de fulla perenne que aconsegueix els 25–40 m d'altura, amb tronc recte de fins a més de 2 m de circumferència; contraforts a 3 m d'altura, les branques laterals són ascendents i fan la copa densa i esfèrica.

Distribució i hàbitat 
Es troba en llocs amb pluja densa en el bosc a la terra seca; en boscos caducifolis mixts, en situacions més seques que Irvingia excelsa; a una altura de 200-1000 metres. És conreada a Costa d'Ivori, Ghana, Benín i S. Vaig prendre, Príncep.

Recerques Científiques 
Segons estudis científics permet aprimar de forma considerable; els resultats clínics mostren una pèrdua de 14 quilos (enfront dels 3 quilograms perduts en el grup placebo). Resulta cridaner que els consumidors d'Irvingia van reduir el seu greix corporal en un 6,3%. Els investigadors van descobrir que la capacitat de la Irvingia per aconseguir aquests resultats de pèrdua de pes es basa en els canvis favorables en la PPAR gamma, la leptina, la adiponectina i el glicerol-3-fosfato deshidrogenasa. La fibra soluble de la llavor de la Irvingia també actua com un laxant formador de massa que, al seu torn, aconsegueix suprimir l'apetit.

Sinonímia 
 Mangifera gabonensis Aubry-LeComte ex O'Rorke (1857)
 Irvingia barteri Hook.f. (1860)
 Irvingia caerulea Tiegh. (1905)
 Irvingia duparquetii Tiegh. (1905)
 Irvingia erecta Tiegh. (1905)
 Irvingia griffonii Tiegh. (1905)
 Irvingia hookeriana Tiegh. (1905)
 Irvingia pauciflora Tiegh. (1905)
 Irvingia velutina Tiegh. (1905)
 Fegimanra africana (Oliv.) Pierre
 Mangifera africana Oliv. (1868)

Referències 

Malpighials